José Hernández (1834–1886) – argentyński pisarz, dziennikarz, poeta, polityk
 José Moreno Hernández (ur. 1962) – amerykański astronauta
 José Hernández (1944–2013) – hiszpański malarz, artysta plastyk
 José Duaxt Hernández – wenezuelski kolarz
 José Eugenio Hernández – kolumbijski piłkarz, uczestnik IO 1980
 José Hernández – meksykański piłkarz

Zobacz też 

 José Hernández (stacja metra) – stacja metra w Buenos Aires